La denominación Tâmega o Tamega o similar, puede estar referida a:

 Fiães do Tâmega, freguesia del municipio de Boticas.
 Santo Aleixo de Além-Tâmega, freguesia del municipio de Ribeira de Pena.
 Santa Cruz de Riba Tâmega, antiguo municipio portugués, sede la actual Vila Meã.
 Sobretâmega, freguesia del municipio de Marco de Canaveses.
 Tâmega, río portugués.
 Tâmega, subregión estadística portuguesa, parte de la Região Norte.
 Vilela do Tâmega, freguesia del municipio de Chaves.